Bandolier es el quinto álbum de la banda británica de hard rock Budgie, editado en 1975 por MCA Records.

Detalles 
Este es el primer disco del grupo con el baterista Steve Williams, quien reemplazó a Pete Boot.
El tema "I Can't See My Feelings" fue versionado por Iron Maiden en 1992, como lado B del single From Here to Eternity.

Listado de canciones

Lado A

Lado B

Personal
Burke Shelley - Bajo, voz.
Tony Bourge - Guitarras.
Steve Williams - Batería.

Otros créditos
Pat Maran - Ingeniería.
Ray Martinez - Ingeniería.
Richard Manwaring - Ingeniería.
Graham Moloney - Dirección.
Arte y diseño
John Pasche - Dirección de arte.
Patrick Woodroffe - Diseño de cubierta.
Peter Vernon - Fotografía.

Referencias 

Álbumes de 1975
Álbumes en inglés
Álbumes de heavy metal